Togo bezeichnet:
 ein westafrikanisches Land, siehe Togo
 der ursprüngliche Name des Ortes Togoville in Togo
 eine ehemalige deutsche Kolonie, siehe Deutsche Kolonie Togo
 der Name eines Frachters und später Nachtjagdleitschiffes der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg, siehe Togo (Schiff, 1938)
 eine Ortschaft in Saskatchewan, Kanada, siehe Togo (Saskatchewan)
 eine Ortschaft im Itasca County, Minnesota, Vereinigte Staaten, siehe Togo (Minnesota)
 einen Schlittenhund, siehe Togo (Hund)
 einen ehemaligen japanischen Achterbahnhersteller, siehe Togo (Achterbahnhersteller)
 ein mongolisches Maß, siehe Togo (Einheit)
 einen US-amerikanischen Film aus dem Jahr 2019, siehe Togo – Der Schlittenhund

Togo ist der Familienname folgender Personen:
 Günter Herrmann-Togo (1916–1999), deutscher Verbandsfunktionär 
 John Togo, nigerianischer Rebellenführer
 Jonathan Togo (* 1977), US-amerikanischer Schauspieler

Tōgō bezeichnet:
 eine Stadt in der japanischen Präfektur Aichi: Tōgō (Aichi)
 eine Stadt in der japanischen Präfektur Fukuoka: Tōgō (Fukuoka) (heute: Munakata)
 eine Stadt in der japanischen Präfektur Kagoshima: Tōgō (Kagoshima) (heute: Satsumasendai)
 eine Stadt in der japanischen Präfektur Miyazaki: Tōgō (Miyazaki) (heute: Hyūga (Miyazaki))
 eine Stadt in der japanischen Präfektur Tottori: Tōgō (Tottori) (heute: Yurihama (Tottori))
 ein Lehen: Tōgō (Han)

Tōgō ist der Familienname folgender Personen:
 Tōgō Heihachirō (Admiral), und nach ihm benannt der Tōgō-Schrein
 Tōgō Seiji (1897–1978), japanischer Maler
 Tōgō Shigenori (1882–1950), japanischer Politiker
Siehe auch:
 To go